GRN ou grn est un code, qui signifie :
 GRN,  ;
 grn, le guarani, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 GRN, Grenade, selon la liste des codes pays du CIO.

GRN est un sigle, qui signifie :
 Global Rail Network, est une association loi de 1901, son but est de "Redynamiser les capillaires ferroviaires" ;
 Gestion des ressources naturelles.

Notes et références 

Code